A Derby szó több dolgot jelenthet.

Települések

Egyesült Királyság 
 Derby – város az angliai Derbyshire-ben

USA 
 Derby (Colorado)
 Derby (Connecticut)
 Derby (Iowa)
 Derby (Kansas)
 Derby (New York)
 Derby (Vermont)

Ausztrália 
 Derby (Nyugat-Ausztrália)
 Derby (Tasmania)

Egyéb 
 Derby-derbi a magyar wikiszótárban
 Magyar Derby tradicionális (galopp) lóverseny
 Derby (adatbáziskezelő)
 RAFAEL Derby, izraeli légiharc-rakéta